Магазія () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекітоаса.
 Магазія () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Крекеоань.